Алессандро Фарнезе — имя следующих лиц:
 Павел III (папа римский)
 Алессандро Фарнезе (кардинал) — внук предыдущего
 Алессандро Фарнезе (герцог Пармы) — правнук папы Павла III